Le nom Vieux-Bourg peut désigner :

 Vieux-Bourg, une commune du Calvados (France) ;
 Le Vieux-Bourg, une commune des Côtes-d'Armor (France) ;
 Vieux-Bourg, une section de la commune de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe (France) ;
 Le Vieux-Bourg, un quartier de la ville de Québec (Canada) ;
 Vieux-Bourg d'Aquin, un village du Sud d'Haïti.